Божурово — название населённых пунктов в Болгарии:

 Божурово — село в Добричской области.
 Божурово — село в Разградской области.
 Божурово — село в Шуменской области.